3 miejscowości w Polsce: 
 Guzy – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn 
 Guzy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma 
 Guzy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
Zobacz też: Guz